Unguicularia — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1905 року.

Класифікація 
До роду Unguicularia відносять 29 видів:

Примітки

Джерела 

 Höhnel, F. von. 1905. Mycologische Fragmente XCVIII-CV. Annales Mycologici. 3(5):402-409 - P.404

1905 у науці